Серваба́д () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан. Административный центр — город Сервабад.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Авароман (بخش اورامان)
Население области на 2006 год составляло 53 992 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Курдистана